Bolzen (maskulin) ist
 ein Befestigungselement (z. B. bei Maschinen), siehe Bolzen (Befestigung) (bzw. Abstandsbolzen, Gewindebolzen, Kugelsperrbolzen.)
 ein Armbrustgeschoss, siehe Bolzen (Geschoss)
 ein Stück Metall zum Vermarken von Grenzpunkten, auch Höhenbolzen, siehe Turmbolzen
 der Schlag- bzw. Schussbolzen des Schlachtschussapparats
 ein umgangssprachlicher Begriff für wildes Fußballspielen, siehe Bolzplatz
 umgangssprachlich das Tempobolzen, siehe Geschwindigkeitsüberschreitung

Bolzen heißen:
 Bolzen (Zeitschrift), ehemaliges Fußball-Magazin

 Der Bolzen, Ballett von Dmitri Schostakowitsch

Siehe auch:
 Boldsen
 Boltzen
 Bolz